National union of workers (Australie)
 National union of workers (Fidji)